Gene Sullivan può riferirsi a:
Gene Sullivan (cestista) (1931-2002), allenatore di basket statunitense
Gene Sullivan (giocatore di football), allenatore di football americano statunitense